Secretaría de Guerra puede referirse a:
 la Secretaría de Guerra (Argentina); o
 la Secretaría de Guerra (España).